Aristides, bijgenaamd de Rechtvaardige, Atheens politicus (5e eeuw v.Chr.);
 Aristides, Thebaans kunstschilder (4e eeuw v.Chr.)
 Aristides van Athene of Marcianus Aristides, een christelijke apologeet uit de 2e eeuw n.Chr.
 Aristides Instruments, een Nederlands gitaarmerk